Вывенка (село) — село в Олюторском районе Камчатского края.
 Вывенка (река) — река на Камчатке.